Hrvatski lokalni izbori 2013. su izbori za općinska/gradska vijeća, županijske skupštine i Gradsku skupštinu Grada Zagreba, te izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba u Republici Hrvatskoj održani 19. svibnja 2013. godine. U mjestima gdje je to bilo potrebno, drugi je krug održan 2. lipnja 2013. godine

Rezultati

Županijske skupštine i župani 

Izvor: Državno izborno povjerenstvo

Gradske skupštine i gradonačelnici 

Izvor: Državno izborno povjerenstvo

Izvori 

2013